Солда́тское — крупное село в Тербунском районе Липецкой области. Центр Солдатского сельского поселения.

География 
Село расположено на берегах притока Верхнего Олымчика. В Солдатском приток разветвляется, и форма села напоминает букву Y.

Через Солдатское проходит шоссе Тербуны — Хлевное. Оно расположено в 3 км юго-восточнее районного центра села Тербуны. На севере к Солдатскому примыкает деревня Петровское.

История 
Селение было основано во второй половине XVII века солдатами — отсюда название.

В 1815 году на средства прихожан в центре села построена церковь Успенской Божьей Матери. В 1895 году она была расширена пристройкой трапезной и приделов. В советский период церковь была закрыта. В 1993 году началась её реконструкция. В настоящее время в церкви проходят службы.

Также в селе есть средняя школа, библиотека и дом культуры.

Население

Известные уроженцы 
Мячин, Василий Дмитриевич — Герой Советского Союза.

Примечания 

Населённые пункты Тербунского района